Jonathan Clay „J.J.” Redick (ur. 24 czerwca 1984 w Cookeville) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji rzucającego obrońcy.

W 2002 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich – McDonald’s All-American.

Kariera 
Został wybrany z numerem 11 draftu 2006 przez Orlando Magic. Grał tam przez sześć i pół sezonu. W trakcie sezonu 2012/13, 21 lutego, został wymieniony do Milwaukee Bucks. 10 lipca 2013, w ramach wymiany między Bucks, Phoenix Suns i Los Angeles Clippers trafił do tych ostatnich na zasadzie sign and trade. 10 stycznia 2014 poprawił swój rekord pod względem punktów, zdobywając ich 33 w meczu z Dallas Mavericks.

8 lipca 2017 został zawodnikiem Philadelphia 76ers.

15 lipca 2019 dołączy do New Orleans Pelicans.

25 marca 2021 trafił w wyniku wymiany do Dallas Mavericks. Po zakończeniu sezonu został wolnym agentem.

Osiągnięcia 
Stan na 19 sierpnia 2021, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik rozgrywek NCAA:
 Final Four (2004)
 Sweet Sixteen (2003, 2004, 2005, 2006)
 Mistrz:
 turnieju konferencji Atlantic Coast (ACC – 2003, 2005, 2006)
 sezonu regularnego ACC (2004, 2006)
 Zawodnik Roku:
 NCAA:
 im. Naismitha (2006)
 im. Johna R. Woodena (2006)
 według:
 Sporting News (2006)
 Associated Press (2006)
 Basketball Times (2006)
 National Association of Basketball Coaches (2006)
 Adolph Rupp Trophy (2005, 2006)
 Oscar Robertson Trophy (2006)
 Senior CLASS Award (2006)
 Konferencji Atlantic Coast (2005, 2006)
 MVP turnieju ACC (2005, 2006)
 Sportowiec Roku ACC (2006)
 Zaliczony do:
 I składu:
 All-American (2005, 2006)
 Konferencji ACC (2005, 2006)
 turnieju Konferencji ACC (2005, 2006)
 pierwszoroczniaków ACC (2003)
 II składu:
 ACC (2004)
 turnieju ACC (2003)
 III składu ACC (2003)

 NBA
 Wicemistrz NBA (2009)
 Lider NBA w skuteczności rzutów za 3 punkty (2016)
 Uczestnik konkursu rzutów za 3 punkty (2015, 2016)

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw świata:
 U–21 (2005 – 5. miejsce)
 U–19 (2003 – 5. miejsce)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na NBA.com 
 Statystyki na Basketball-Reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Orlando Magic
Koszykarze Milwaukee Bucks
Koszykarze Los Angeles Clippers
Koszykarze Philadelphia 76ers
Koszykarze New Orleans Pelicans
Koszykarze Dallas Mavericks
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Urodzeni w 1984